Нови Пазар може бити:

 Нови Пазар, град у Србији
 Град Нови Пазар, јединица локалне самоуправе у Србији
 Нови Пазар (Бугарска), град у Бугарској
 , јединица локалне самоуправе у Бугарској
 , село у Бугарској, у општини Черноочене